Турчешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Сепата.
 Турчешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Матеєшть.